O Lions Gibraltar ou simplesmente Lions é clube de futebol de Gibraltar. Foi fundado em 1966 e nunca venceu um campeonato nacional.

História 

Foi fundado em 1966, quando um grupo de amigos decidiu criar uma equipe após a euforia da Inglaterra vencer a Copa do Mundo FIFA de 1966. Por isso há 3 leões em seu emblema (representando os 3 leões no emblema da Associação Inglesa de Futebol).

Na temporada 2012/13 foi o quinto colocado, e 2014/15 foi o sétimo.

Clubes de futebol de Gibraltar